El término Tamayo puede referirse, en esta enciclopedia:

Divisiones administrativas

En España 
 a Tamayo, una localidad en la provincia de Burgos, perteneciente al municipio de Oña;
 a Tamayo, una aldea deshabitada en Venta del Moro (Valencia);

En Bolivia 
 a Franz Tamayo, una provincia;

En México 
 a Rincón de Tamayo, una localidad de Celaya, Guanajuato, en la región del Bajío;

En la República Dominicana 
 a Tamayo, un municipio;

En Venezuela 
 a Tamayo, una parroquia del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara;

Apellido 
 a Tamayo, un apellido;

Personajes 
 a Alfonso Tamayo, un  historietista español;
 a Carles Tamayo (1995-), un periodista de investigación español;
 a Francisco Tamayo Pacheco (1891-1957), un  político peruano;
 a Francisco Tamayo Yepes (1902-1985), un botánico venezolano;
 a Pio Tamayo (1898-1935), un poeta y político venezolano;
 a Iván Tamayo (1964-), un actor venezolano;
 a Franz Tamayo (1879-1956), un escritor y político boliviano;
 a Rufino Tamayo (1899-1991), un pintor mexicano;
 a Mauro Álvarez Álvarez, conocido como  Tamayo (1918-1994), un futbolista español;
 a José María Martínez Tamayo (1936-1967), un guerrillero y militar cubano;
 a Francisca Tamayo (1988-), famosa prima y conocedora de los placeres de la vida;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Augusto Tamayo
 Eduardo Tamayo
 Francisco Tamayo
 José Tamayo (desambiguación)